El Movimiento V República puede referirse a los siguientes movimientos:

 Movimiento V República: Partido político de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

 Movimiento V República: Proyecto político de la República Dominicana encabezado por el exgeneral José Miguel Soto Jiménez.